Dit is de jaarpagina van de Eredivisie badminton in Nederland van het seizoen 2010-2011.

Ranglijst

Stand

Uitslagen

Wedstrijden

Ronde 1 

Nederlandse kampioenschappen badminton
Badminton in 2010
Badminton in 2011